Ana de Velasco y Girón (Nápoles, 1585 – Vila Viçosa 7 de noviembre de 1607) fue una noble española titulada por matrimonio duquesa de Braganza, y madre de Juan IV de Portugal, primer rey portugués de la Dinastía de Braganza.

Biografía 
La duquesa Ana de Velasco fue hija de Juan Fernández de Velasco y Tovar, V duque de Frías, III marqués de Berlanga, VII  conde de Haro y XI Condestable de Castilla, y de su primera mujer María Téllez-Girón y Guzmán, hija de Pedro Téllez-Girón y de la Cueva, I duque de Osuna y V conde de Ureña, y de su primera mujer, Leonor Ana de Guzmán y Aragón, de la Casa de Medina Sidonia. Debió nacer de paso en Nápoles en 1585 cuando sus padres acompañaban al primer duque de Osuna, que había sido nombrado tres años antes Virrey de Nápoles, y allí permanecieron hasta el mismo 1585.

Cuando contaba 18 años le fue concertado matrimonio con Teodosio II de Braganza (de 35 años), un noble portugués titulado VII duque de Braganza, y duque de Barcelos, hijo del duque Juan I de Braganza y de su mujer la infanta Catalina de Portugal (nieta del rey Manuel I de Portugal). Con motivo del enlace, el duque llevó a cabo una serie de obras en el Palacio Ducal de Vila Viçosa. El matrimonio tuvo lugar en Vila Viçosa el 17 de junio de 1603, y se llevaron a cabo grandes fiestas y torneos que quedaron narrados en un manuscrito que se conserva en la Biblioteca Nacional de España.

Falleció a consecuencia de su último parto en la residencia familiar el 7 de noviembre de 1607 a los 22 años, habiendo tenido cuatro hijos con su esposo:

 Juan II de Braganza (1604-1656), primero VIII duque de Braganza y duque de Barcelos, y después coronado rey de Portugal con el nombre de Juan IV de Portugal, apodado el Restaurador.
 Eduardo de Braganza (1605-1649), señor de Vila do Conde, que dedicó su vida a las armas y falleció cautivo en el castillo de Milán.
 Catalina de Braganza (1606-1610).
 Alejandro de Braganza (1607-1637).

Ancestros

Referencias 

Casa de Haro
Duquesas consortes de Braganza
Girón (familia)
Casa de Velasco
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Vila Viçosa